Импропе́рий (, часто мн.ч. ; , ) — раздел католической мессы на Страстную пятницу, в центре которого — «укоряющая» речь Спасителя на Кресте, обращённая к народу иудейскому. По традиции, восходящей к эпохе Средних веков, тексты импроперия распеваются одноголосно (см. Григорианское пение); существуют многоголосные обработки традиционных текстов, выполненные профессиональными композиторами.

Термин 
Термин впервые появляется в римском миссале 1474 г. как особенная часть литургии, которая изначально не относилась к проприю мессы (от  — несвойственный, т.е. не присущий проприю). По другой версии, improperium происходит от  (упрёк, укор) и связывается с тематикой импроперия.

Характеристика 
Импроперии подразделяются на большие (первая часть) и малые (вторая часть). Большой импроперий состоит из 3 строф, каждая из которых строится как диалог Спасителя (начальный возглас: Popule meus, quid feci tibi?, Мих. 6:3), которого персонифицирует священник или регент, и народа (рефрен — троекратный «Hagios», сначала по-гречески, затем в латинском переводе), от лица которого поёт хор.  

Малый импроперий состоит из 9 строф одинаковой структуры. Каждая строфа состоит из двух сольных стихов (с чередующейся анафорой ego / tu; инципит: Ego propter te flagellavi Aegyptum), исполняемых двумя разными певчими, и короткого хорового рефрена (на текст из первой части: Popule meus, quid feci tibi?). Распев Христовых «упрёков» (большого импроперия) невматический (с некоторым количеством мелизмов) и напоминает обычные антифоны. Стихи малого импроперия распеваются речитационно (как псалмы), но по своей собственной модели — с тенором e и финалисом c. В целом, при повторе стихов (или их фрагментов) мелодия также повторяется.

Исторический очерк 
Латинские тексты импропериев гимнографические (никаких «упрёков Иисуса народу» Евангелие не содержит). Древнейшая рукопись со стихами большого импроперия (включая двуязычный Hagios/Sanctus) — ненотированный градуал из Санлиса конца IX в.; первый нотированный градуал (т.наз. градуал из Лана) — X века. Древнейшие источники со стихами малого импроперия относятся к началу XI века.

В беневентанских литургических книгах XI века обнаруживается песнопение «O quando in Cruce», текст которого (тематически явно «импропериальный») не похож ни на один канонический «римский» текст. Песнопение подтекстовано (с ошибками) также по-гречески ("Otin to stauron"). По всей вероятности, не только текст, но и мелодия (также негригорианская, нестандартная) были заимствованы итальянскими католиками непосредственно из византийского обихода. Сам обряд Поклонения Кресту (в рамках которого и находятся импроперии) в беневентанских рукописях расписан в такой степени подробности, что литургические заметки напоминают сценические ремарки.

Рецепция 

Многоголосные импроперии (на канонический текст «Popule meus») писали многие композиторы эпохи Ренессанса, в том числе Палестрина, Виктория, Лассо, Анерио; в XX в. — Пендерецкий (Пассакалия из «Страстей по Луке»). Многоголосные импроперии, которые считаются композиционно-технической разновидностью итальянского фобурдона (), выдержаны в моноритмической («старогомофонной») фактуре, с минимумом мелодического распева. Примеры такого рода — два восьмиголосных мотета Палестрины и четырёхголосный мотет Виктории. В XXI веке начальными словами импроперия «Popule meus» (2009) озаглавлена инструментальная пьеса (для виолончели и струнных) Дж. Тавенера.

Примечания

Литература 
 Werner E. Zur Textgeschichte der Improperia // Festschrift Bruno Stäblein, hrsg. v. M. Ruhnke (Kassel, 1967), S.274–86. 
 Schütz W. “Was habe ich dir getan, mein Volk?”: die Wurzeln der Karfreitagsimproperien in der alten Kirche // Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, XIII (1968), S.1–38. 
 Drumbl J. Die Improperien der lateinischen Liturgie // Archiv für Liturgiewissenschaft, XV (1973), S.68–100. 
 Steiner R., Falconer K. Reproaches // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. New York; London, 2001.

Дискография 
 Adorate Deum (Nova Schola Gregoriana / Alberto Turco)

Ссылки 
 
 Палестрина. Popule meus (Ватикан)
 Виктория. Popule meus (Choeur de May)
 Беневентанский импроперий XI в. (реконструкция ансамбля «Органум»)

Католическое богослужение
Церковная музыка
Музыкальные термины
Музыка Средневековья
Текстомузыкальные формы
Структура мессы